Ронсесвальес (, ,  )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ауньяменди. Занимает площадь 15,1 км². Население — 24 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 47 км.

Название Ронсесвальес переводится как "долина терновых кустов" Населённый пункт расположен в Пиренеях у южного подножия перевала Ибаньета (, , ) на реке Урроби.

Известность этого места обусловлена двумя причинами: во-первых, ​​его важностью как паломнической станции на Пути Святого Иакова и, во-вторых, битвой при Ронсесвальес 15 августа 778 года. Здесь арьергард войска Карла Великого под предводительством Роланда был уничтожен местными басками, что легло в основу песни о Роланде.

География

Географическое положение 
Населённый пункт является важным транспортным пунктом на пути из Франции в Испанию. Прямо над ним расположен перевал Ибаньета (1066 м), которым пользовались с доисторических времён. Над посёлком возвышается гора Орзанзуриета с отметкой 1567 м. Сам посёлок расположен на отметках чуть более 900 м.

Муниципалитет Ронсесвальес граничит на севере, на перевале Ибаньета, с Валькарлосом - транпиренейским муниципалитетом в Наварре, и на юге с Бургете, который был первым городом в регионе, ранее называвшимся Бурго-де-Ронсесвальес. На востоке граничит с муниципалитетом Орбайсета.

Геология 
Практически вся территория муниципалитета сложена дрвними горными породами палеозойского возраста.

Климат 
Климат Ронсесвальеса отличается суровой зимой и мягким летом. Зимой здесь много снега и для его полного таяния требуется несколько недель. Кроме того, в течение года бывает много дождливых и туманных дней. Учитывая горный атлантический климат, средняя годовая температура в муниципалитете составляет всего 8 градусов. Среднее годовое количество осадков составляет от 1600 до 2000 мм, а количество дождливых дней в году - около 150. На холме над посёлком, на высоте 947 метров над уровнем моря, находится метеорологическая станция Испанского метеорологического агентства (AEMET - Agencia Estatal de Meteorología).

Растительность 
Характер растительности Ронсесвальеса является следствием сурового климата, поэтому буки и дубы - самые распространенные породы деревьев. Буковые леса составляют 98% леса, а дубовые рощи - только 2% леса.

История  
Уже в доримские времена здесь был переход через Пиренеи, а не позднее римлян на их главной дороге Бордо-Асторга служил перевалочной станцией.

Карл Великий использовал проход из Ронсесвальеса для своей испанской кампании 778 года, а отступление в упомянутой выше битве стало местью басков за разрушение Памплоны его войсками. Однако в качестве места битвы Роланда указывают и другое место в Пиренеях. Согласно местной легенде, перевальная выемка Бреш-де-Роланд (Brecha de Rolando), расположенная почти в 100 км к востоку, имеющая ширину 40 м и глубину 100 м на высоте 2807 м в главном хребте Пиренеев, над цирком Гаварни, возникла в результате удара Роланда мечом Дюрандаль.

Ронсесвальес приобрел огромное значение с образованием Пути Иакова в 813 году. Здесь сходятся воедино три из четырёх самых важных паломнических европейских маршрутов: Via Podiensis из Пюи и Конк, Via Turonensis - из Парижа, Тура и Пуатье, Via Lemovicensis - от Везеле, Лиможа и Периге.

Этот сравнительно лёгкий перевал позволял избежать прибрежного маршрута с многочисленными опасными и дорогостоящими речными переправами и одновременно посетить поле битвы Роланда, даже несмотря на то, что дорога известна своими крутыми подъёмами и неустойчивыми погодными условиями.

Место, где с 1132 года располагался старый монастырь августинцев, приобрело известность как важная остановка на Пути Святого Иакова и вновь обрело эту функцию с современного возрождения Пути.

Когда в 1439 году группа всадников из Королевства Наварра прибыла в герцогство Бургундское, чтобы договориться о браке принца Карла Наваррского с Агнессой Клевской, племянницей герцога Бургундского, их главным послом был приор Ронсесвальский. Его описывали как «благородного рыцаря».

В долине Ронсесвальес в апреле и мае 1793 г. происходили бои между испанцами и французами, а 25 июля 1813 г. французский маршал Сульт изгнал англичан и испанцев с их позиций.

Участок территории на спутнике Сатурна Япет был назван "Земля Ронсесвальес" (Roncevaux Terra) в честь места или битвы Роланда.

Население
В 1930 году здесь проживало 163 человека и с тех пор наблюдается постоянная тенденция к сокращению численности населения. За последние двадцать лет она никогда не превышало 35 человек. В 2020 году здесь проживало всего 18 человек.

Экономика 
Основным видом экономической деятельности муниципалитета являются услуги, в которых занято 90% населения. Художественно-архитектурное наследие Ронсесвальеса ежегодно привлекает в город сотни паломников и посетителей, и это привело привело к расширению различных ресторанов, музейной деятельности и туристской инфраструктуры. Имеется несколько гостиниц (убежищь) для туристов и паломников.

Ронсесвальес - небольшой населённый пункт, в котором сельское хозяйство почти не играет роли, в отличие от южного муниципалитета Аурис. Площадь возделываемых земель сокращается с двадцатого века. Из 44 га, существовавших в 1981 году, к 1984 году осталось только 32 га.

Небольшую роль играет лесное хозяйство.

Ронсесвальес связан автобусным сообщением с Памплоной и другими городами Наварры. Есть также такси для связи с близлежащими населёнными пунктами.

Достопримечательности 
 Королевская коллегиальная церковь Санта-Мария-де-Ронсесвальес с почитаемым образом святой Марии и цепями, изображёнными на гербе Наварры.
 Библиотека и музей.
 Паломническая часовня Святого Иакова.
 Часовня Святого Духа.
 Часовня Святого Августина с захоронением короля Наварры Санчо VII.
 Мемориальная часовня Спасителя на перевале Ибаньета.
 Каменный крест паломника, установленный в XIV веке в 300 метрах от Ронсесвальева на дороге в Бургете. На нём изображены король Наварры Санчо VII и его жена Клеменса.

Ронсесвальес в искусстве 
В 2010 году в прокат вышел американский художественный фильм-драма "Путь" (The Way). В нём рассказывается история четырёх паломников, идущих по Пути Иакова. В Ронсесвальесе проходили натурные съёмки в гостинице-приюте " La Posada" и рядом с ней. Гостиница расположенной на выходе из посёлка в сторону Сантьяго-де-Компостела. Она была построена в 1612 году и является одной из нескольких паломнических приютов Ронсесвальеса.

Галерея

См. также 
 Ронсевальское ущелье
 Битва при Ронсевале (1813)

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Roncesvalles. Página oficial
 Roncesvalles carolingio y jacobeo
 Xacowebs: todos los enlaces jacobeos
 Ронсесвальес видеофильм.
 Ронсесвальес видеофильм.
 Ронсесвальес видеофильм-фотоколлаж.
 Орреага-Ронсесвальес зимние виды.

Ронсесвальес
Населённые пункты Дороги французских королей